Retzbach heißen folgende geographische Objekte:

 Retzbach (Niederösterreich), Marktgemeinde im Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich
 mit den Ortschaften Mitter-, Ober- und Unterretzbach
 Retzbach (Zellingen), ehemaliger Markt in Markt Zellingen, Landkreis Main-Spessart, Bayern

Gewässer:
 Retzbach (Gusen), rechter Zufluss der Gusen bei Dahaberg, Markt St. Georgen an der Gusen, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Retzbach (Kleine Ohe), linker Zufluss der Kleinen Ohe oder Schöllnach (zur Donau) bei Ramperting, Gemeinde Außernzell, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Retzbach (Main), rechter Zufluss des Mains in Retzbach, Markt Zellingen, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Retzbach (Pulkau), linker Zufluss der Pulkau bei Jetzelsdorf, Markt Haugsdorf, Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich
 Retzbach, rechter Zufluss der Thaya im Stausee Nové Mlýny, Tschechien; siehe Dunajovický potok
 Retzbach (Traisen), linker Zufluss der Traisen bei Kienbigl, Markt Türnitz, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich

Retzbach ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Retzbach (1867–1945), deutscher Theologe, Nationalökonom und Mitglied der badischen Ständeversammlung

Siehe auch:
 Rettbach
 Retzgraben, linker Oberlauf des Mailinger Bachs bis Unterhaunstadt, kreisfreies Ingolstadt, Bayern